Het Europese kampioenschap allround in 1934 werd van 3 tot 4 februari 1934 verreden in het Hamar Stadion in Hamar.

De titelverdediger was de Noor Ivar Ballangrud, die in 1933 Europees kampioen werd op de ijsbaan van Viipuri in Viipuri. De Noor Michael Staksrud werd kampioen.

Klassement 

  * = met val 
 NC = niet gekwalificeerd
 NF = niet gefinisht
 NS = niet gestart
 DQ = gediskwalificeerd

1934
Langebaanschaatsen in 1934
Schaatsen in Noorwegen
Sport in Hamar
Schaatsen 1934